Shell poate fi:

 Royal Dutch Shell, companie anglo-olandeză din industria petrolului;
 Northern & Shell, companie media britanică;
 Shell Mera, oraș în Ecuador;
 Bourne-Again shell, interpretor de comenzi specific sistemului de operare Linux.